Пуллен, Эдмон-Мари (Edmond-Marie Poullain, 1878—1951) — французский гравёр-офортист.

Составная фамилия 
 Пуллен-Дюпар, Огюст-Мари (Auguste-Marie Poullain-Duparc, 1701—1782) — французский юрист и литератор.
 Пуллен де Грандпре, Жозеф (Joseph Clément Poullain de Grandprey, 1744—1826) — французский адвокат и политик.
 Пуллен де Ла Барр, Франсуа (François Poullain de La Barre, 1647—1725) — французский писатель и философ.
 Пуллен де Сен-Фуа, Жермен Франсуа (1698—1776) — французский писатель и драматург.

См. также 
 Пулен (значения)